Ого́нь:
 Огонь — раскалённый светящийся газ (например, в пламени или электрической искре).
 Огонь — стрельба из огнестрельного оружия.
 А-22 «Огонь» — советский огнемётно-зажигательный корабельный комплекс калибра 140 мм.
 «Огонь» () — роман французского писателя Анри Барбюса 1916 года.
 «Огонь!» () — итальянский фильм 1968 года.
 «Огонь» — советский мультфильм 1971 года.
 «Огонь» — советский художественный фильм  года.
 «Огонь» — индийский художественный фильм 1996 года.
 «Огонь» — российский художественный фильм 2020 года.
 Огонь — одна из мировых стихий в алхимии.
 «Огонь» — аллегорическая картина Джузеппе Арчимбольдо из цикла «Четыре стихии».

См. также 
 Огни
 Бенгальский огонь
 Благодатный огонь
 Вечный огонь (значения)
 Греческий огонь
 Олимпийский огонь
 Священный огонь

Огонь